Teyssen oder Theyssen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Teyssen (1922–2003), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Johannes Teyssen (* 1959), deutscher Volkswirt und Jurist, Vorstandsvorsitzender (CEO) der E.ON SE
 Peter Christian Teyssen (18. Jahrhundert), deutscher oder norwegischer Alchemist und Hochstapler